Пы́дрангу:

 Пыдрангу — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Пыдрангу — совхоз в Эстонской ССР.

См. также 
 Мыза Пыдрангу